Îles de la Madeleine - ilhas no Quebec, Canadá
 Igreja de la Madeleine — igreja em Paris
 La Madeleine (Nord) — comuna dos Altos da França